Герман I:
 Герман I (VII век — 740) — патриарх Константинопольский (715—730). Почитается как святитель.
 Герман I (898/900—949) — герцог Швабии (926). Младший сын Гебхарда II Молодого и Иды.
 Герман I (ум. 996) — с 985 года пфальцграф Лотарингии.
 Герман I (980—1038) — маркграф в Оберлаузице (1004—1007), граф Бауцена (1007), маркграф Мейсена (1009), граф Хасегау и Хутици (1028).
 Герман I (1035—1088) — граф Зальма (1059), антикороль Германии (1081—1088).
 Герман I (ок. 1040—1074) — маркграф Вероны с 1061 года, граф Брейсгау, основатель династии, правившей с 1112 года в маркграфстве Баден.
 Герман I (ок. 1130—1176) — граф Веймар-Орламюнде с 1167 года, из династии Асканиев.
 Герман I (1155—1217) — ландграф Тюрингии (1190), пфальцграф Саксонии (1181).
 Герман I (1275—1308) — маркграф Бранденбург-Зальцведельский.
 Герман I Писимандр (умер после 1274 года) — предстоятель Кипрской Православной Церкви, архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра с 1254 года.
 Герман I фон Винценбург (ок. 1083—1137) — ландграф Тюрингии, маркграф Мейсена под именем Герман II. См. также